Апостольский нунций в Чехословацкой Республике — бывший дипломатический представитель Святого Престола в Чехословакии. Данный дипломатический пост занимал церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. В соответствии с постановлением Венского конгресса 1815 года являлся дуайеном дипломатического корпуса, так как Чехословакия была, в основном, католической страной. Апостольская нунциатура в Чехословакии была упразднена 1 января 1993 года, после признания Святым Престолом распада Чехословакии, и были учреждены Апостольская нунциатура в Чехии и апостольская нунциатура в Словакии. Её резиденция находилась в Праге.

История

Апостольские нунции в Чехословакии во время Первой республики 
Первый Апостольский нунций в Чехословакии, вручил верительные грамоты правительству лишь в 1920 году. Отношения между Святым Престолом и Чехословакией выросли за относительно короткий период Первой республики, а за последние четыре года существования Чехословакии были значительно напряженными и пост апостольского нунция в Чехословакии была вакантной большую часть времени.

Первоначальную антипатию удалось подавить после спада интенсивного антикатолицизма сопровождающего создание Чехословакии и заключение Модус вивенди в 1928 году и временной нормализации отношений, но эта ситуация продолжалась недолго.

Апостольские нунции в Чехословакии после Второй мировой войны 
После Второй мировой войны, хотя Апостольская нунциатура и возобновила свою деятельность, но новый представитель Святого Престола нунция был всего лишь на одну ступень ниже — интернунцием. Святой Престол, таким образом, выполнил очень нестандартное и с точки зрения дипломатической практики унизительное желание чехословацкого правительства, которое пыталось тяжело предотвратить надвигающийся скандал: советский дипломат Валериан Зорин уже дал понять, что он не будет признавать апостольского нунция дуайеном дипломатического корпуса (узурпировав этот пост для себя), то, конечно, другие дипломаты (во главе с англичанами) объявили, что считают за дуайена, конечно, апостольского нунция, а не Зорина.

После наступления коммунистического режима, который начал жестокое преследование Католической церкви, отношения между Святым Престолом и Чехословакией полностью рухнули. Интернунций Риттер был вынужден по состоянию здоровья покинуть Чехословакию в 1948 году, а его заместитель стал временным поверенным в делах Дженнаро Веролино, которого, однако, коммунистическое правительство объявило персоной нон-грата. После него, чтобы возглавить миссию его функции взял на себя монсеньор Оттавио де Лива, но Чехословакия отказалась признать его статус временного поверенного в делах и выслало его. Вскоре после этого, и вообще упразднило своё посольство при Святом Престоле.

Апостольские нунции в Чехословакии после 1989 года 
Несмотря на отдельные попытки восстановления дипломатических отношений Апостольская нунциатура была закрыта до падения коммунистического режима. В 1990 году новым Апостольским нунцием в Чехословакии стал Джованни Коппа, который на этом посту оставался до распада страны, который состоялся 1 января 1993 года. В последующие годы занимал Коппа должность апостольского нунция, но уже впредь в обоих государствах-преемниках.

Апостольские нунции в Чехословакии 
 Клементе Микара — (7 мая 1920 — 30 мая 1923 — назначен апостольским нунцием в Бельгии);
 Франческо Мармаджи — (30 мая 1923 — 13 февраля 1928 — назначен апостольским нунцием в Польше);
 Пьетро Чириачи — (18 марта 1928 — 9 января 1934 — назначен апостольским нунцием в Португалии);
 Саверио Риттер — (5 августа 1935 — 1950 — назначен официалом государственного секретариата Ватикана);
 Дипломатические отношения прерваны;
 Джованни Коппа — (30 июня 1990 — 1 января 1993 — назначен апостольским нунцием в Словакии).

См. также 
 Апостольский нунций в Словакии;
 Апостольский нунций в Чехии;
 Католицизм в Чехии;
 Католицизм в Словакии.

Ссылки 
 Апостольские нунции в Чехословакии и Чехии.

Литература 
 ŠMÍD, Marek, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Brno 2015. ISBN 978-80-7325-362-2;
 KUKÁNOVÁ, Zlatuše, Od tolerance k nepřátelství. Diplomatické vztahy Československa s Vatikánem, Semper paratus 3, ÚDV Praha 2014, s. 52-88. ISBN 978-80-86621-34-0;
 Hrabovec, Emilia, Die Nuntien in der Tschechoslowakei. Clemente Micara, Francesco Marmaggi, Pietro Ciriaci und Saverio Ritter, in: Hubert Wolf (Hg.), Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland. Forschungsperspektiven und Ansätze zu einem internationalen Vergleich, Paderborn [u.a.] : Schöningh 2012, s. 177-196.

Чехословакия